Quechua :

 les Quechuas sont un groupe de peuples d'Amérique du Sud qui forment la plus nombreuse des familles ethnolinguistiques amérindiennes (groupe de langues quechua) ;
 le quechua est une langue d'Amérique du Sud ;
 Quechua est une marque du groupe français Décathlon dans l'univers des sports de montagne.

Ne pas confondre avec 
 Quiché (ou Kʼicheʼ), un peuple et une langue du Guatemala (sans lien avec le quechua).